Den onda cirkeln kan syfta på:

 Den onda cirkeln (1967) – en svensk svartvit dramafilm från 1967 i regi av Arne Mattsson
 Den onda cirkeln (1996) – en amerikansk film, originaltitel The Craft
 Den onda cirkeln (1998) – en brittisk TV-film, originaltitel Vicious Circle